Сезон 1973 года стал для ФК «Спартак» Москва 52-м в своей истории.

Команда

Основной состав

Чемпионат СССР 1973 
Основная статья: Чемпионат СССР по футболу 1973 (высшая лига)

В сезоне 1973 года в регламенте чемпионата произошли изменения. Теперь были отменены ничьи. Команды, сыгравшие матч вничью, должны были пробить серию пенальти, победителю в которой начислялось 1 очко, а проигравшему 0. В новом сезоне вместо Никиты Симоняна, главным тренером вновь стал Николай Гуляев. При новом тренере в составе уверенно заиграли молодые, перспективные игроки: Прохоров, Булгаков, Минаев. Вместе с этим уверенную игру демонстрировали ветераны команды: Ловчев, Папаев, Ольшанский, Киселёв. В итоге по сравнению с предыдущим сезоном, команда выступила удачно, заняв 4-е место и обеспечив себе участие в еврокубках.

Первый круг

Второй круг 

* Нумерация туров, из-за переносов матчей, может отличатся от действительной.

Итоговая таблица 

* В случае, если матч завершался вничью, команды пробивали послематчевые пенальти; победитель серии пенальти получал 1 очко, проигравший — 0.

Кубок СССР 1973 
Основная статья: Кубок СССР по футболу 1973

Плей-офф

Кубок обладателей Кубков 1972/1973 
Основная статья: Кубок обладателей кубков УЕФА 1972/1973

Спартаковцы сумели порадовать своих болельщиков в конце прошлого сезона, выйдя в весеннюю стадию розыгрыша Кубка кубков. «Спартак», пройдя голландский клуб АДО Ден Хааг и испанский «Атлетико» в четвертьфинале уступил итальянскому «Милану» (0:1 и 1:1). Однако победа над испанцами и равная игра с итальянскими футболистами были достойными результатами для москвичей

Плей-офф

Чемпионат СССР 1973 (дублирующие составы)

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

V torneo Ciudad de Palma de Mallorca 

Основная статья:

Плей-офф

Финал

Турнир на приз исполкома сочинского горсовета 

Турнир команд мастеров высшей лиги на приз исполкома сочинского городского совета, посвященный 75-летию отечественного футбола.

Плей-офф

Финал

Товарищеские матчи

Основной состав

Дублирующий состав

Статистика

«Сухие» матчи 

Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату .

Достижения

Командные

Индивидуальные

Литература

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Спартак» Москва
 Сезон клуба на сайте болельщиков Fanat1k.ru

1973
Спартак Москва